Edertalschule ist:

 ein Gymnasium in Frankenberg (Eder), siehe Edertalschule Frankenberg
 eine integrierte Gesamtschule in der nordhessischen Gemeinde Edertal